Moskowitz ist ein 

Ortsname
 Mackovice (Moskowitz), Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Moskovice (Moskowitz), Ortswüstung in der Gemeinde Valtrovice, Okres Znojmo, Tschechien

jüdisch-israelischer Familienname und Familienname folgender Personen:

 Irving Moskowitz (1928–2016), US-amerikanischer Unternehmer
 Jared Moskowitz (* 1980), US-amerikanischer Politiker
 Ruben Moskowitz (1928–2017), israelischer Friedensaktivist, siehe Reuven Moskovitz
 Sam Moskowitz (1920–1997), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und -Herausgeber

Siehe auch:

 Moskovitz
 Moschcowitz
 Moszkowicz